Фертигация — способ внесения жидких комплексных удобрений либо пестицидов, одновременно с осуществлением орошения (полива). Данная технология была внедрена впервые в 1970-х годах и получила широкое распространение по всему миру. При применении фертигации значительно возрастает эффективность вносимых питательных веществ, так как происходит снижение непродуктивных потерь удобрений за счет более полного их поглощения растениями.

Биохимический механизм 
При фертигации проходит пассивное (неметаболическое) и активное (метаболическое) поглощение корнями растений питательных элементов. Растения лучше поглощают вещества, если они растворены в воде. Большее количество энергии затрачивается растениями на высвобождение элементов, адсорбированных на поверхности почвенных коллоидов. Растениями очень плохо поглощаются элементы из . Практически недоступными для растений являются те элементы, которые прочно фиксированы почвой.
Процесс поглощения минеральных веществ листьями растений аналогичен процессам, которые протекают в корневой системе. Между процессами корневого и внекорневого питания у растений отмечается тесная взаимосвязь. Отмечается выраженное положительное влияние некорневых подкормок на процессы роста и развития корневой системы. Одновременно отмечается увеличение числа поступающих минеральных веществ через корневую систему, что способствует росту и развитию растений в целом.

Технология 
При внесении в почву минеральных комплексных удобрений способом фертигации выполняется растворение сухих удобрения в воде и последующее получение жидкого концентрированного раствора, который называют маточным.
Он вводится в водный поток в соотношении не более 0,3 %.
Обычно применяются хорошо растворимые в воде сухие удобрения, возможно также использования и жидких форм тех же удобрений.

Дозаторы обеспечивают подачу минеральных компонентов в воду для орошения с необходимой заданной частотой и в необходимых количествах.

Преимущества фертигации 
Применение фертигации обладает рядом преимуществ перед обработкой сухими веществами:
 Исключается негативное воздействие химикатов на окружающую среду. Используемый раствор сосредотачивается в корневом слое и полностью поглощается растениями.
 Сокращаются затраты труда, энергии и материальных средств на производство сельскохозяйственной продукции.
 Отмечается прирост урожая
 Обеспечивается полная механизация и автоматизация процессов приготовления и применения жидких удобрений. Позволяет осуществлять их бестарную транспортировку.

Преимущества применения метода фертигации в наибольшей степени проявляются во второй половине вегетационного периода растений, поскольку в данный период механическое внесение в почву удобрений становится практически невозможной.

Примечания

Литература 
 Вильдфлуш И. Р., Кукреш С. П., Ионас В. А. Агрохимия: Учебник — 2-е изд., доп. И перераб. — Мн.: Ураджай, 2001—488 с., ил.
 Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях: Перевод с английского.- М.: Мир, 1989.- 439 с., ил.
 Малиновский В. И. Физиология растений. Учеб. пособие. — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2004. с.107
 Налойченко А.О, Атаканов А. Ж.,Удобрительное орошение посредством внесения жидких минеральных удобрений с поливной водой (фертигация). Ассоциация НИЦ — ИВМИ. Проект повышения продуктивности воды на уровне поля (ППВ) (Кыргыз. НИИ ирригации), Бишкек 2009 г. — 24с

Сельское хозяйство
Орошение
Удобрения
Газоны